Stolniceni se poate referi la:

 Localități din România
Stolniceni - localitate din județul Botoșani
Stolniceni - localitate din județul Vâlcea
Stolniceni-Prăjescu - localitate din județul Iași, reședința comunei cu același nume
 Localități din Republica Moldova
 Stolniceni - localitate-centru de comună din raionul Edineț
 Stolniceni - localitate-centru de comună din raionul Hîncești
 Stolniceni - sat din componența comunei Cioropcani din raionul Ungheni
 Ape curgătoare
 Râul Stolniceni

Vezi și 
 Stolnici (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova